Пфайль (нем. Pfeil) — фамилия.

Известные носители:

 Пфайль, Вильгельм (1783—1859) — немецкий учёный-лесовод, профессор.
 Пфайль, Генрих (1835—1899) — немецкий композитор, редактор и музыкальный писатель.
 Пфайль, Иоахим (1857—1924) — немецкий путешественник.
 Пфайль, Христиан Карл Людвиг фон (1712—1784) — немецкий юрист, дипломат, поэт и писатель.